Mužská dvouhra Rolex Paris Masters 2018 probíhala na začátku listopadu 2018. Do singlové soutěže pařížského tenisového Mastersu hraného na tvrdém povrchu AccorHotels Arena nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Z kvalifikace se probojovalo osm tenistů, z toho šest řádně po výhrách ve dvou kolech a zbylí dva jako tzv. šťastní poražení. Obhájcem titulu byl šestnáctý nasazený Američan Jack Sock, kterého ve čtvrtfinále vyřadil Rakušan Dominic Thiem. Vzhledem ke ztrátě bodů, plynoucí z neobhájeného titulu a neúčasti na Turnaji mistrů – ATP Finals, vypadl Sock po skončení z první světové stovky (klesl o 82 míst na 105. příčku), ačkoli sezónu začínal jako člen elitní desítky.

První v pořadí Rafael Nadal, a za ním zaostávající Novak Djoković o 215 bodů, vstoupili do turnaje jako soupeři o post světové jedničky na žebříčku ATP. Vzhledem k Nadalově odhlášení z turnaje si Djoković svou první výhrou zajistil návrat do čela světové klasifikace.

Vítězem se stal nenasazený 22letý Rus Karen Chačanov, jenž ve finále zdolal srbskou turnajovou dvojku Novaka Djokoviće po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal třetí turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour a premiérový v sérii Masters. Ukončil tak Djokovićovu 22zápasovou neporazitelnost. Cestou za vítězstvím vyřadil Chačanov čtyři hráče elitní světové desítky, vedle Srba i Isnera, Alexandra Zvereva a Thiema. Bodový zisk jej posunul o sedm míst výše, na nové kariérní maximum, když mu ve vydání z 5. listopadu 2018 patřila 11. příčka. Ta mu zajistila druhé náhradnické místo na navazujícím Turnaji mistrů.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastní poražení

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Paris Masters
Tenis ve Francii v roce 2018
ATP World Tour 2018